The Book Thief ist der Originaltitel von:

 Die Bücherdiebin, Roman von Markus Zusak
 Die Bücherdiebin (Film), Verfilmung des Romans